Gebiedsontsluitingsweg
 Christopher Gow - een bioloog
 Gowkrater - een inslagkrater in Saskatchewan, Canada

Computerspellen
 God of War (computerspelserie), een reeks computerspellen van Sony
 God of War (computerspel uit 2005), een computerspel
 Gears of War (computerspelserie), een reeks computerspellen van Microsoft
 Gears of War, een computerspel